Tabernacle ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tabernacle (Alabama)
 Tabernacle (Georgia)
 Tabernacle (Kentucky)
 Tabernacle (New Jersey)
 Tabernacle (Tennessee)
 Tabernacle (Virginia)

in St. Kitts und Nevis
 Tabernacle (St. Kitts und Nevis)

Siehe auch:
 Tabernakel